Charles de Salaberry:
 Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry (1778–1829)
 Charles-Rene-Leonidas d’Irumberry de Salaberry (1820–1882)